Preusmjeri Nacrt:Američka merala